Ez a lista Európa országainak folyó áron számított GDP-jét sorolja fel a 2013-as adatok alapján az országok neve szerint rendezve.
A GDP dollárbeli értéke a hivatalos valutaárfolyam alapján került kiszámításra, az adatok millió amerikai dollárban értendők.
Az adatok forrása a Nemzetközi Valutaalap 2014. októberi jelentése.

Lásd még 
 Európa országai
 Európai országok GDP szerinti listája

Források 
Nemzetközi Valutaalap, World Economic Outlook Database, 2014 október. 

Országlisták
Gazdaság